Arne Drews ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Arne Drews (Verleger) (* 1965), deutscher Verleger, 1989 Gründer des Revonnah-Verlages
 Arne Drews (Schriftsteller) (* 1970), deutscher Lungenfacharzt und Krimi-Autor